El pan de azúcar (alimento) es una forma de procesar y distribuir el azúcar. El término también puede referirse a varias otras acepciones:

Localidades 
 La ciudad Pan de Azúcar (ciudad), establecida en el departamento de Maldonado, Uruguay.
 El municipio de Municipio de Pan de Azúcar, que incluye la ciudad anterior.

Geografía 
Para la denominación dada a montañas de variada elevación y cónicas con cúspides redondeadas y que, a sus cronistas, recordaron al alimento, véase Pico Pan de Azúcar. Otras acepciones geográficas incluyen:

 El parque nacional parque nacional Pan de Azúcar en la Región de Atacama de Chile.
 La Quebrada Pan de Azúcar que atraviesa el P.N. del mismo nombre.
 La Isla Pan de Azúcar (Argentina), de la Provincia del Chubut en Argentina.
 La Isla Pan de Azúcar (Chile), del parque nacional Pan de Azúcar en la Región de Atacama, Chile.
 La Isla Pan de Azúcar (Costa Rica), de Costa Rica.
 La Isla Pan de Azúcar (Malvinas), en el archipiélago de las islas Malvinas.
 La Isla Pan de Azúcar o de Tambaliza, en el archipiélago de las islas Filipinas.
 La playa Pan de Azúcar, ubicada en el circuito de playas de Tuquillo, provincia de Huarmey, Perú.

Geomorfología 
 Pan de Azúcar, elevación geográfica. generalmente de tipo granítico, propia de regiones tropicales sometidas a altas precipitaciones.